Wyniki podnoszenia ciężarów na 3. Mistrzostwach Świata Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów w 1989 roku w Manchesterze (Wielka Brytania. Startowały tylko kobiety w 9 kategoriach wagowych.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1989 w sporcie
Sport w Manchesterze
1989 w Wielkiej Brytanii